Schönermark può riferirsi a:
 Schönermark – comune tedesco
 Schönermark – frazione del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Schönermark – frazione della città tedesca di Schwedt/Oder
 Schönermark – località del comune tedesco di Stüdenitz-Schönermark